
Оста́шков может означать:

Топоним 
 Осташков — город в Тверской области России.
 Осташков — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в городе Осташков Тверской области.

Персоналии 
 Осташков, Юрий Алексеевич (1931—2012) — капитан среднего рыболовного траулера-рефрижератора Беломорской базы гослова, Герой Социалистического Труда (1971).

См. также 
 Капитан Осташков — строящийся российский промысловый траулер-процессор проекта 170701.
 Осташково
 Осташковское шоссе